Unter der Bahnstrecke Lwiw–Tschop versteht man zwei verschiedene Bahnstrecken im Westen der Ukraine. Beide Bahnstrecken queren den Karpatenhauptkamm und verbinden die Oblast Lwiw mit der Oblast Transkarpatien.

Bahnstrecke Lwiw–Sambir–Tschop (von Lemberg in südwestlicher Richtung über Sambir, den Uschok-Pass und Uschhorod, eingleisig)
Bahnstrecke Lwiw–Stryj–Tschop (von Lemberg in südöstlicher Richtung über Stryj, den Serednij Werezkyj-Pass und Mukatschewo, zweigleisig)